Tenisový turnaj WTA Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2011 se konal ve dnech 18. - 24. dubna v marockém Fèsu venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Aravane Rezaïová (2. kolo)
  Jaroslava Švedovová (2. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (1. kolo)
  Gréta Arnová (čtvrtfinále)
  Angelique Kerberová (1. kolo)
  Jelena Dokićová (odstoupila pro nemoc)
  Simona Halepová (finále)
  Alizé Cornetová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Andrea Hlaváčková /  Renata Voráčová (vítězky)
  Alizé Cornetová /  Ioana Raluca Olaruová (1. kolo)
  Eleni Daniilidou /  Alexandra Panovová (1. kolo)
  Mervana Jugićová-Salkićová /  Darija Juraková ''(semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2011